Guerres de Syrie : une série de six conflits durant la période hellénistique ;
 Guerre de Syrie (1840) : un épisode de la seconde guerre égypto-ottomane ;
 Guerre civile syrienne : le conflit en cours ayant débuté en 2011.